Mario Humberto García Caboara (Cidade do México, 14 de setembro de 1980) é um futebolista ítalo-mexicano que atua como zagueiro. Atualmente está no Boyacá Chicó da Colômbia. 

Futebolistas do México